Вторая Бундеслига 2000/2001 годов — 27-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 11 августа 2000 года. Последние матчи состоялись 20 мая 2001 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Ульм 1846», «Арминия» и «Дуйсбург».
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн», занявший второе место «Бохум» и занявший 3-е место «Энерги Котбус».

По итогам предыдущего сезона в Региональную лигу вылетели «Теннис-Боруссия», «Фортуна» из Кёльна, «Киккерс Оффенбах» и «Карлсруэ».
Во Вторую Бундеслигу вышли победители различных зон Региональной лиги «Рот Вайсс Ален», «Ройтлинген 05», «Саарбрюккен» и «Оснабрюк».

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.bundesliga.de

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Германии в 2000 году
Спорт в Германии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001